O Campeonato Mundial Feminino de Xadrez de 1939 foi a sétima edição do Campeonato Mundial Feminino de Xadrez organizado pela FIDE e realizado em Buenos Aires entre os dias 24 de agosto e 19 de setembro, conjuntamente a edição do Olimpíada de xadrez de 1939.

Campeonato Mundial Femininocrosstable
{| class="wikitable"
! # !!Jogador !! 1!! 2!! 3!! 4!! 5!! 6!! 7!! 8!! 9!! 10!! 11!! 12!! 13!! 14!! 15!! 16!! 17!! 18!! 19!! 20!! Pontos
|-
| 1 || Vera Menchik            || x|| 1|| 1|| 1|| 1|| ½|| 1|| 1|| 1|| ½|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 18 
|-
| 2 || Sonja Graf              || 0|| x|| 0|| 1|| 0|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 16 
|-
| 3 || Berna Carrasco|| 0|| 1|| x|| 0|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 0|| 1|| ½|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1||  15½
|-
| 4 || Elfriede Rinder|| 0|| 0|| 1|| x|| 1|| ½|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| ½|| 1|| 1|| 1|| 1|| 0|| 1|| 1|| 1||  15
|-
| 5 || Mona May Karff          || 0|| 1|| 0|| 0|| x|| 1|| 1|| ½|| ½|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 0|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1||  14
|-
| 6 || Milda Lauberte|| ½|| 0|| 0|| ½|| 0|| x|| 1|| ½|| 1|| ½|| ½|| 1|| ½|| 1|| 1|| 1|| ½|| 1|| 1|| ½||  12
|-
| 7 || María Teresa Mora|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| x|| 1|| 0|| ½|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| ½|| 1|| 1|| 1|| 1||  11
|-
| 8 || Catharina Roodzant|| 0|| 0|| 0|| 0|| ½|| ½|| 0|| x|| 1|| ½|| ½|| 1|| 1|| ½|| 1|| ½|| 1|| 1|| 1|| 1||  11
|-
| 9 || Blažena Janecková       || 0|| 0|| 0|| 0|| ½|| 0|| 1|| 0|| x|| ½|| ½|| 1|| 1|| 1|| ½|| 0|| 1|| 1|| 0|| 1||  9
|-
| 10 || Paulette Schwartzmann  || ½|| 0|| 0|| 0|| 0|| ½|| ½|| ½|| ½|| x|| ½|| 1|| ½|| ½|| ½|| ½|| 0|| 1|| 1|| 1||  9
|-
| 11 || Ingrid Larsen|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| ½|| 0|| ½|| ½|| ½|| x|| ½|| 1|| 1|| 1|| 0|| 0|| 0|| 1|| 1||  8½
|-
| 12 || Dora Trepat de Navarro || 0|| 0|| 1|| ½|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| ½|| x|| ½|| 1|| ½|| 0|| ½|| 1|| 1|| 1||  8
|-
| 13 || Ingeborg Andersson     || 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| ½|| 0|| 0|| 0|| ½|| 0|| ½|| x|| ½|| ½|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1||  7½
|-
| 14 || Salome Reischer|| 0|| 0|| ½|| 0|| 0|| 0|| 0|| ½|| 0|| ½|| 0|| 0|| ½|| x|| 1|| 1|| 1|| 0|| 1|| 1||  7
|-
| 15 || Maria Berea de Montero || 0|| 0|| 0|| 0|| 1|| 0|| 0|| 0|| ½|| ½|| 0|| ½|| ½|| 0|| x|| 1|| ½|| 1|| ½|| 1||  7
|-
| 16 || Marianne Stoffels      || 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| ½|| ½|| 1|| ½|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| x|| 1|| 1|| ½|| ½||  6½
|-
| 17 || M. A. de Vigil         || 0|| 0|| 0|| 1|| 0|| ½|| 0|| 0|| 0|| 1|| 1|| ½|| 0|| 0|| ½|| 0|| x|| 0|| ½|| 1||  6
|-
| 18 || Elena Raclauskiene     || 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 1|| 0|| 0|| 1|| x|| ½|| 1||  3½
|-
| 19 || Ruth Bloch Nakkerud    || 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| ½|| ½|| ½|| ½|| x|| 0||  3
|-
| 20 || Anabelle Lougheed      || 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| ½|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| ½|| 0|| 0|| 1|| x||  2
|}

Bibliografia
 

1939 no xadrez
Desporto na Argentina em 1939
Campeonato Mundial Feminino de Xadrez